John Chaney (1790-1881) – politico statunitense
John Louie Chaney (1920-2004) – cestista statunitense
 John Chaney (1932-2021) – allenatore di pallacanestro statunitense